Gaujac (Gard), een gemeente in het Franse departement Gard (regio Languedoc-Roussillon)
 Gaujac (Gers) een gemeente in het Franse departement Gers (regio Occitanie)
 Gaujac (Lot-et-Garonne), een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne (regio Aquitanië)
ook:
Gaugeac, een gemeente in het Franse departement Dordogne (regio Aquitanië)
Gaujacq, een gemeente in het Franse departement Landes (regio Aquitanië)